Harry Wilson (1896–1979) – nowozelandzki lekkoatleta, olimpijczyk
 Harry Wilson (ur. 1896) – irlandzki piłkarz
 Harry Wilson (ur. 1897) – angielski piłkarz
 Harry Wilson (1897–1978) – amerykański aktor
 Harry Wilson (ur. 1953) – angielski piłkarz
 Harry Wilson (ur. 1997) – walijski piłkarz